

Cinema 
 Telstar, film del 2008 diretto da Nick Moran e con Pam Ferris e Kevin Spacey

Musica
 Telstar è  un noto brano strumentale dei The Tornados

Televisione
 Premio TeleStar è  un premio televisivo tedesco

Informatica
 Coleco Telstar, console di prima generazione prodotta da Coleco

Sport
 Telstar, squadra calcistica olandese
 Telstar, pallone da calcio prodotto da Adidas per il campionato mondiale di calcio 1970

Telecomunicazioni
 Telstar, serie di satelliti artificiali
 Telstar 12